Лев матчу — футбольна нагорода, яка вручається найкращому гравцю матчу національної збірної України за результатами голосування вболівальників, що триває під час прямої трансляції гри на безкоштовній основі. Створена на початку 2021 року, після того як спонсором збірної став бренд «Львівське».

Усі Леви Матчу

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Офіційні Правила проведення Опитування «Лев матчу» 

Українські футбольні нагороди
Україна